Locros (fill de Zeus), fill de Zeus i de Mera que ajudà Amfíon i Zetos en la construcció de les muralles de Tebes.
 Locros (fill de Fiscos), rei dels lèlegs, fill de Fiscos (o d'Amficcíon, segons altres genealogies).